Molekulska formula -{C15H19NO2}- se može odnositi na:

 Tasimelteon
 Tropakokain